Con il nome Violante d'Aragona sono conosciute le seguenti principesse:
Violante d'Aragona (1236-1301), figlia di Giacomo I d'Aragona e moglie di Alfonso X di Castiglia;
Violante d'Aragona e Sicilia (1273-1302), figlia di Pietro III d'Aragona e moglie di Roberto d'Angiò;
Violante d'Aragona (1310-1353), figlia di Giacomo II di Aragona e moglie di Filippo d'Angiò;